Irrazábal o Irrazabal es un apellido español de origen vasco, que puede hacer referencia o estar asociado a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Personas 
 Juan Manuel Irrazábal (ca.1930-1973), político argentino, gobernador de la provincia de Misiones desde mayo de 1973 hasta su fallecimiento en noviembre del mismo año, en un accidente de aviación.
 Juan Manuel Irrazábal (1960-), político y abogado argentino, actual Senador Nacional por la Provincia de Misiones, electo por el Frente para la Victoria.
 Julio Irrazábal (1980-), también conocido como Julio César Irrazábal León, futbolista paraguayo, que juega de mediocampista, y cuyo equipo actual es el Club Cerro Porteño de la Primera División de Paraguay.
 Hugo Ovelar Irrázabal (1971-), también conocido como Hugo Marcelo Ovelar Irrazábal, futbolista paraguayo ya retirado, y actual entrenador de fútbol.
 Luis Irrazábal (1891-1958), también conocido como Luis Irrazábal Barboza, coronel paraguayo, quien ingresó en el Ejército nacional en 1913, y quien se destacó por defender la institucionalidad y por cumplir con su deber como militar, como en el caso de la defensa del gobierno que hizo en 1915, durante el intento de golpe contra el presidente Eduardo Schaerer.
 Pablo Irrazábal (1819-1869), militar uruguayo de larga carrera en las guerras civiles de Argentina, y que es particularmente conocido por haber asesinado al general Ángel Vicente Peñaloza.
 Yonatan Irrazabal (1988-), también conocido como Yonathan Irrazabal Condines, futbolista uruguayo, que juega como arquero, y que hasta ahora, ha integrado la plantilla de los equipos de Defensor Sporting Club y Club Atlético Cerro, de la Primera División de Uruguay.